

События 
 1685, февраль — 1689 — Король Англии Яков II.
 Яков созвал парламент (большинство тори). Май — Движение шотландских пресвитериан (виггаморов) во главе с графом Аргайлем против Якова. Подавлено. Аргайль схвачен и казнён. Шотландия наводнена королевскими войсками. Июнь — Восстание герцога Монмаута (внебрачного сына Карла II) на юго-западе Англии. 6 июля — Поражение Монмаута близ Бриджуотера. Монмаут попал в плен и казнён. Несколько сот восставших повешено, свыше 800 сослано на Барбадос. Яков создал постоянную армию в 40 тысяч человек. Ноябрь — Роспуск парламента.
 Людовик XIV отменил Нантский эдикт.
 Турецкие войска овладели Цетинье.
 Братья Иоанникий и Софроний Лихуды открыли первое высшее учебное заведение в Русском царстве — Славяно-греко-латинскую Академию в Москве.
 Девичье поле царским указом пожаловано Новодевичьему монастырю.
 На Амур направлена маньчжурская армия. Длительная осада Албазина. 26 июня русские оставили Албазин, однако в конце августа, после ухода маньчжурских войск, вернулись и снова отстроили крепость.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1685 году
  — Георг Фридрих Гендель, немецкий композитор эпохи барокко (ум. 1759).
  — Иоганн Себастьян Бах, немецкий композитор, представитель эпохи барокко, органист-виртуоз, музыкальный педагог (ум. 1750).
 1 октября — Карл VI, император Священной Римской империи, король Чехии и король Венгрии с 1711 года (ум. 1740).
 26 октября — Джузеппе Доменико Скарлатти, итальянский композитор и клавесинист (ум. 1757).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1685 году
 31 марта — Хуан Идальго (род. 1614),  испанский композитор.

См. также